Деми́довский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-западе Ровненской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Демидовка.

География 
Площадь — 377 км2.

История 
Впервые местность, давшая название будущему районному центру Демидовка, документально засвидетельствованна в 1472 году.

Во время переписи населения в 1797 году здесь проживало около 679 чел., поселению предоставили статус местечка.

С образованием Ровенской области, Демидовка становится одним из её районных центров. В районе, одном из первых в области, состоялась коллективизация, вследствие этого в июне 1949 города в Ровно прибыла партия комбайнов марки «Сталинец-6», комбайны были направлены в сплошь коллективизированные районы — Корецкий, Демидовский, Сарненский.

В районе ещё долгое время после окончания Великой Отечественной войны продолжали действовать отряды украинских националистов.

21 января 1959 года к Демидовскому району были присоединены части территорий упразднённых Вербского, Козинского и Острожецкого районов.

В 1962 году Демидовский район был расформирован, а его территория вошла в состав Млиновского района.

22 сентября 1995 года, согласно Постановлению Верховной Рады Украины № 346/95-ВР, Демидовский район был вновь образован.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Дубенского района.

Демография 
Население района составляет 14 273 человека (2019 г.), в том числе в городских условиях проживают 2 554 человека.

Административное устройство 
Количество советов:
 поселковых — 1;
 сельских — 11.

Количество населённых пунктов:
 посёлков городского типа — 1;
 сёл — 30.

Населённые пункты 
Список населённых пунктов района находится внизу страницы

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка района на сайте Верховной рады Украины